Le patronyme Colucci est une aphérèse du nom Nicolò (Nicolas).

 Michel Gérard Joseph Colucci, dit « Coluche » (1944-1986), humoriste et comédien français ;
 Véronique Colucci (1948-2018), personnalité française, administratrice des Restaurants du cœur, ancienne épouse de Coluche et mère de ses enfants ;
 Romain Colucci (1972-?), fils aîné de Coluche ;
 Marius Colucci (1976-?), fils cadet de Coluche et acteur français ;

 Gio Colucci (1892-1974), artiste italien ;
 Giuseppe Colucci, footballeur italien ;
 Guido Colucci (1877-1949), peintre, céramiste et graveur italien ;
 Mario Colucci (1932-), réalisateur italien ;
 Reinaldo Colucci, triathlète brésilien.

Patronyme italien